Briosco steht für:

 Briosco, italienische Gemeinde in der Lombardei

Briosco ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Briosco (1470–1532; Il Riccio), italienischer Bildhauer, Goldschmied und Medailleur
 Benedetto Briosco (um 1460–vor 1526), italienischer Bildhauer der Renaissance